Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Fred Stolle 6-4, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Roger Taylor (primo turno)
 Brian Fairlie (quarti di finale)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Mark Cox (primo turn)
 Tom Okker (semifinali)

 Ken Rosewall (campione)
 Jan Kodeš (semifinali)
 Dick Crealy (secondo turno)
 Alex Metreveli (secondo turno
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Tom Gorman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1973